Trema steht für:
 Trema, diakritisches Zeichen
 Trema (Gattung), Gattung aus der Familie der Hanfgewächse
 Trema, Schneidezahnlücke, siehe Diastema mediale
 Trema, Vorbereitungsphase einer Schizophrenie, siehe Schizophreniekonzepte #Klaus Conrad: Die Stadien des Wahns

Siehe auch:
 Threema, Instant-Messaging-Dienst